Bargur steht für:

 Bargur (Krishnagiri), Stadt im Distrikt Krishnagiri, Bundesstaat Tamil Nadu, Indien
 Bargur (Zebu), Zebu-Rasse